Irodalom
 Az Útvesztő (The Maze Runner), James Dashner disztópikus regénysorozatának, az Útvesztő-trilógiának első kötete (2009)
 Az Útvesztő-könyvsorozat, James Dashner disztópikus regénysorozata

 Filmművészet
 Az útvesztő (The Maze Runner), Wes Ball rendezte amerikai thriller (2014)
 Az útvesztő: Tűzpróba (Maze Runner: The Scorch Trials) (2015)
 Az útvesztő: Halálkúra (Maze Runner: The Death Cure) (2018)